Hornburg (Nedersaksen), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Hornburg (bij Eisleben), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt